Маньковский — фамилия; имеет женскую форму . Может также быть топонимом.

Фамилия 
  (1868—1946) — профессор Новороссийского университета, учёный и педагог, эмигрант, болгарский учёный и менеджер от науки.
 Маньковский, Борис Никитович (1883—1962) — академик Академии медицинских наук СССР, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки УССР.

 Маньковский, Иван Васильевич (1895 — 1943) — начальник службы сигнализации и связи Калининской железной дороги
 Маньковский, Лев Александрович (1900-1964) - в 1931 – 1938 годах ректор Нижегородского/Горьковского университета. 
 Маньковский, Николай Степанович (1859—1919) — русский адмирал.



Населённые пункты в России 
 Маньковский — хутор в Кутейниковском сельском поселении Чертковского района Ростовской области.
 Маньковский — разъезд в Шептуховском сельском поселении Чертковского района Ростовской области.

Примечания